De Engelse vertaling van de wereldbeker voetbal
 Intercontinental Cup (basketbal), een basketbalkampioenschap
 Intercontinental Cup (hockey), een hockeykampioenschap
 Intercontinental Cup (honkbal), een honkbalkampioenschap
 ICC Intercontinental Cup, een cricketkampioenschap
 Intercontinental Cup (India), een voetbalkampioenschap
 Intercontinental Cup (skeleton), een skeletonkampioenschap